André Marier (1932-), un économiste canadien ;
 Elphège Marier (1888-1978), un homme politique, un avocat et un juge canadien ;
 Joseph Marier (1887-1969), un homme politique, un avocat et un juge canadien.